Noventi Open 2021 var en tennisturnering, der blev afviklet udendørs på græsbaner i Gerry Weber Stadion i Halle, Tyskland i perioden 14. - 20. juni 2021. Det var den 28. udgave af Noventi Open siden den første turnering i 1993.

Herresingletitlen blev vundet af Ugo Humbert, som i finalen vandt med 6-3, 7-6(4) over Andrej Rubljov. Humbert vandt dermed sin tredje titel på ATP Tour og bevarede samtidig sin statistik som ubesejret i ATP-finaler. Det var imidlertid hans første titel på ATP Tour 500-niveau, da de to første titler havde været i lavere rangerende turneringer i kategorien ATP Tour 250.

Sejren i herredoublerækken gik til Kevin Krawietz og Horia Tecău, der vandt over Félix Auger-Aliassime og Hubert Hurkacz i finalen med 7-6(4), 6-4, og som dermed vandt deres første titel på ATP Tour som makkere. Parret havde tidligere været i to finaler, som de havde tabt. Krawietz vandt sin sjette titel på ATP Tour-niveau, mens sejren var Tecăus 38. doubletitel i løbet af karrieren.

Præmier 

Den samlede præmiesum androg € 1.318.605, hvilket var et fald på knap 37 % i forhold til den foregående turnering i 2019. Pengepræmierne var fordelt som vist nedenfor.

Herresingle

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 32 spillere, heraf:
 21 spillere, der havde kvalificeret sig til turneringen på grundlag af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 3. maj 2021 (seks uger før turneringens start).
 4 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 6 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationen (markeret med Q).
 1 spiller, der var gået videre fra kvalifikationen som lucky loser (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

I kvalifikationen spillede 24 spillere om de sidste seks ledige pladser i hovedturneringen. Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Herredouble

Hovedturnering

Deltagere 
Hovedturneringen havde deltagelse af 24 par, der var fordelt på:
 20 direkte kvalificerede par i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 2 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 1 par, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationen (markeret med Q).
 1 par, der var gået videre fra kvalifikationen som lucky loser (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 4 par, der spillede om den sidste ledige plads i hovedturneringen.

Kilder 

 ATP Tour - Noventi Open

Referencer 

Gerry Weber Open
ATP Tour 2021